Dittoceras är ett släkte av oleanderväxter. Dittoceras ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Dittoceras

es:Dittoceras